«В прямо́м эфи́ре» (англ. On the Air) — американский телевизионный комедийный сериал, созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Сериал выходил на телеканале ABC с 20 июня по 4 июля 1992 года. Сериал рассказывается о сотрудниках вымышленной телевизионной сети 1950-х годов Zoblotnick Broadcasting Company (ZBC), которая выпускает прямую трансляцию под названием «Lester Guy Show», часто с катастрофическими результатами. Сериал произведён Lynch / Frost Productions и вышел после другого проекта студии «Твин Пикс». В США были показаны только три из семи снятых эпизодов. Первый и единственный сезон транслировался полностью в Великобритании и ряде других европейских стран.

Сюжет 

1957 год. В центре внимания нелепая и гротескная команда вымышленной телекомпании Zoblotnick Broadcasting Company (ZBC). Сюжет строится на попытках телевизионщиков из ZBC выпустить в прямой эфир развлекательную программу «The Lester Guy Show» («Шоу Лестера Гая»), которые каждый раз заканчиваются курьезным результатом.

В ролях 
 Мигель Феррер
 Иан Бьюкэнэн
 Марла Рубинофф
 Нэнси Фергюссон
 Гарри Гросманн
 Мэл Джонсон млд.

Критика 
Развлекательный сайт AV Club высказал свою точку зрения о сериале: «Комедия «В прямом эфире» наполнена привлекательными персонажами и незабываемыми странными штрихами».

Примечания 

Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 1992 году
Фильмы Дэвида Линча
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1992 году